Adelfino Mancinelli – sollevatore italiano
 Agostino Mancinelli – arcivescovo italiano
 Alfredo Mancinelli – allenatore di calcio italiano
 Antonio Mancinelli – docente, grammatico e umanista italiano
 Carmine Mancinelli – politico italiano
 Domenico Mancinelli – oboista e compositore italiano
 Domenico Narni Mancinelli – arcivescovo cattolico italiano
 Elisa Mancinelli – cestista italiana
 Federico Mancinelli – calciatore argentino
 Giuseppe Mancinelli (1813-1875)  – pittore italiano
 Giuseppe Mancinelli (1895-1976) – generale italiano
 Graziano Mancinelli – cavaliere italiano
 Guglielmo Mancinelli - politico italiano
 Laura Mancinelli – scrittrice italiana
 Luigi Mancinelli – direttore d'orchestra, compositore e violoncellista italiano
 Lydia Mancinelli – attrice italiana
 Lucas Mancinelli – calciatore argentino
 Marco Mancinelli – calciatore italiano
 Roberto Mancinelli – direttore artistico e discografico italiano
 Sergio Mancinelli – conduttore televisivo e radiofonico e doppiatore italiano
 Stefano Mancinelli – cestista italiano
 Valeria Mancinelli – politica italiana